Frota - agrupamento de navios de guerra sob o comando de um oficial general
Gestão de frotas - Transportes terrestres
Frota (Cachoeira do Sul)

Pessoas
Alexandre Frota
Marcos Frota

Desambiguação